

Patronyme 
 François Mellinet (1738 - 1793), homme politique, père d'Anne François ;
 Anne François Mellinet (1768-1852), général français, naturalisé belge, père de Camille et d'Émile ;
 Camille Mellinet (1795-1843), imprimeur, journaliste et historien français, fils d'Anne François ;
 Émile Mellinet (1798-1894), général français, frère du précédent et fils d'Anne François.

Toponyme 
 Place Général-Mellinet (du nom du général Émile Mellinet) à Nantes, où se trouvent plusieurs hôtels particuliers inscrits aux Monuments historiques :
 Hôtel Allard, au  
 Hôtel de la Marine, au 
 Hôtel Vauloup, au 
 Hôtel Maës, au 
 Hôtel Blon-et-Amouroux, au 
 Hôtel particulier, au 
 Hôtel Philippe, au 
 Hôtel particulier, au .

Homonymie de patronyme